

25-й личный чемпионат Латвии (Кубок Даугавпилса) 
 30 сентября, 2000
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

2000